Набхольц (нем. Nabholz) — немецкая фамилия.

  (1912—2005) — швейцарский ветеринар.
  (1874—1961) — швейцарский историк и политический деятель.
 Набхольц, Иоганн Христиан (1752—1797) — германский гравёр и живописец.
 Набхольц, Катрин (род. 1986) — швейцарская хоккеистка.
  (род. 1944) — швейцарский политик.
  (1782—1842) — немецкий бенедиктинский монах и реформатор.